Az 1979-es rali-világbajnokság volt a 7. rali-világbajnoki szezon. Január 20-án kezdődött és december 14-én lett vége. Az egyéni bajnok Björn Waldegård lett, a csapat világbajnok pedig a Ford.

Végeredmény

Versenyző

További információk 

 1979-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali